Серена Уильямс — победительница турнира; в финале американка обыграла прошлогоднюю чемпионку Марию Шарапову.

Общая информация 
Серена Уильямс второй раз в карьере победила на Roland Garros в одиночном разряде спустя 11 лет после первого титула в 2002 году (с тех пор она ни разу не доходила до финала этого турнира). Шарапова впервые в карьере защищала свой титул победительницы турнира Большого шлема в финале, но уступила.

Серена Уильямс и Мария Шарапова играли между собой 16-й раз, и Уильямс одержала 14-ю победу всего и 13-ю подряд. Последняя победа Шараповой датируется 2004 годом.

Уильямс, победив в финале, довела свою победную серию в 2013 году до 31 матча, что является для неё рекордом. Кроме того, Уильямс стала самой возрастной победительницей Roland Garros в женском одиночном разряде.

Посев 

  'Серена Уильямс (Титул)
  Мария Шарапова (Финал)
  Виктория Азаренко (Полуфинал)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Сара Эррани (Полуфинал)
  Ли На (Второй раунд)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Анжелика Кербер (Четвёртый раунд)
  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Каролина Возняцки   (Второй раунд)
  Надежда Петрова (Первый раунд)
  Мария Кириленко (Четвертьфинал)
  Марион Бартоли (Третий раунд)  Ана Иванович  (Четвёртый раунд)
  Роберта Винчи (Четвёртый раунд)
  Доминика Цибулкова (Второй раунд)

<ol start="17">
 Слоан Стивенс ''(Четвёртый раунд)
 Елена Янкович ''(Четвертьфинал)
 Анастасия Павлюченкова  ''(Второй раунд)
 Карла Суарес Наварро ''(Четвёртый раунд)
 Кирстен Флипкенс  ''(Второй раунд)
 Екатерина Макарова ''(Первый раунд)
 Клара Закопалова ''(Первый раунд)
 Юлия Гёргес ''(Первый раунд)
 Луция Шафаржова ''(Первый раунд)
 Сорана Кырстя ''(Третий раунд)
 Ярослава Шведова  ''(Второй раунд)
 Тамира Пашек ''(Первый раунд)
 Варвара Лепченко ''(Третий раунд)
 Винус Уильямс ''(Первый раунд)
 Ализе Корне (Третий раунд)
 Сабина Лисицки (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Эшли Барти (Второй раунд)
  Шелби Роджерс (Второй раунд)
  Каролин Гарсия (Второй раунд)
  Ирэна Павлович (Первый раунд)
  Виржини Раззано (Третий раунд)

<ol start="6">
  Араван Резаи  ''(Первый раунд)
  Клер Фёэрстен (Первый раунд)
<li>  Стефани Форетц Гакон (Первый раунд)
  Елена Балтача (PR, Первый раунд)
<li>  Флавия Пеннетта (PR, Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Юлия Бейгельзимер (Первый раунд)
  Галина Воскобоева (Второй раунд)
  Юлия Глушко (Первый раунд)
  Мариана Дуке-Мариньо (Второй раунд)
  Сандра Заглавова (Первый раунд)
  Барбора Заглавова-Стрыцова (Первый раунд)

<ol start="7">
<li> Ваня Кинг  (Второй раунд)
<li> Зузана Кучова (Второй раунд)
<li> Грейс Мин (Первый раунд)
<li> Паула Ормаэчеа (Третий раунд)<li> Дина Пфиценмайер (Второй раунд)
<li> Анна Каролина Шмидлова (Второй раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Лара Арруабаррена-Весино (Мононуклеоз)
  Ксения Первак

<ol start="3">
<li> Чжань Юнжань

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые